Куракино — название населённых пунктов в России:
 
 Куракино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Куракино — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Куракино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Куракино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Куракино — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Куракино — село в Параньгинском районе Марий Эл.
 Куракино — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Куракино — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Куракино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Куракино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Куракино — Посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Куракино — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Куракино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Куракино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Куракино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Куракино — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Куракино — село в Киреевском районе Тульской области.
 Куракино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Куракино — до 1937 г. название деревни Коробицыно в Сямженском районе Вологодской области.
 Куракино — до 1928 г. название посёлка Текстильщик, ныне микрорайон города Королёв Московской области.